Сесієр Теріен (1824—1890), купець і політичний діяч у Квебеку, Канада
 Олаф Теріен (1860—1929), адвокат, редактор та політичний діяч у Квебеку, Канада
 Джозеф Едвард Теріен (1879—1954), американський бізнесмен і політик
 Гастон Терріен (1960), відставний канадський професійний хокеїст
 Мішель Терріен (1963), головний тренер Монреальських канадців Національної хокейної ліги
 Жан-Франсуа Терріен (1969), політик з Квебеку, Канада
 Крис Теріен (1971), колишній захисник професійного хокею в Канаді
 Ален Теріен, канадський політик